Змагання з боксу у ваговій категорії до 52 кілограмів серед чоловіків в рамках Чемпіонату України 2014 проводилися з 23 по 28 вересня. У них взяли участь 11 спортсменів з 10 регіонів країни. 

Змагання було проведено за правилами AIBA: спортсмени боксували без захисних шоломів, у ваговій категорії до 52 кг боксери використовували рукавички вагою 10 унцій, а поєдинок обслуговували п'ятеро суддів, однак при винесенні рішення враховувалася думка лише трьох з них.

Призери

Розклад

Сітка змагань

Посилання 
 
 
 
Чемпіонат України з боксу 2014